Валентина Павловна Маханько () — советская рабочая. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Валентина Маханько родилась 27 февраля 1931 года в деревне Нашково Сухиничского района Западной области (сейчас в Калужской области).

В 1947 году окончила семилетнюю школу, после чего работала в колхозе.

В 1951 году переехала в город Щёкино Тульской области, где трудилась разнорабочей в строительном управлении треста «Тулажилстрой».

В 1952 году перебралась в Москву. Работала на Кунцевском механическом заводе.

В 1953 году Министерство вооружения СССР направило Маханько на работу в Днепропетровск на новое закрытое предприятие почтовый ящик № 192 (позже Днепропетровский машиностроительный завод). Работала бригадиром сборочного цеха. Постоянно перевыполняла плановые задания, сменные задания выполняла на 180—190%, была активным рационализатором производства. Благодаря высокому качеству продукции получила право работать с личным клеймом. Занималась наставничеством, обучила более 50 молодых заводчанок работать по своей специальности.

26 апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Работала в том же заводском цеху до 1986 года, когда вышла на пенсию.

Была депутатом районного Совета депутатов трудящихся, членом районного комитета КПУ. В 1971 году была делегатом XXIV съезда КПСС.

Жила в Днепропетровске (сейчас Днепр).

Умерла 11 марта 2020 года.

Награждена медалями.

Примечания 

Депутаты районных советов Украинской ССР
Члены Коммунистической партии Украины (1917—1991)
Делегаты XXIV съезда КПСС